Черниговский драгунский полк — наименование нескольких кавалерийских воинских частей Русской императорской армии:

 Черниговский драгунский полк — наименование в октябре 1706—1712 годах полка драгун, сформированного в 1701 году как Драгунский полковника Антона Дюмона полк. Расформирован в 1712 году.
 Черниговский драгунский полк — наименование в 1801—1812 годах полка, сформированного в 1668 году как охочекомонный казачий. В 1775—1784 — легкоконный, в 1784—1796 — карабинерный, в 1796—1801 — кирасирский, с 1812 — конно-егерский. Расформирован в 1833 году.
 Черниговский драгунский полк — наименование в 1856—1860 годах полка, сформированного в 1856 году и в 1860 году присоединённого к штандартному взводу расформированного Новгородского кирасирского полка. Расформирован в 1918 году.
 Черниговский драгунский полк — краткое наименование в 1896—1907 годах полка, сформированного в 1896 году как 51-й драгунский Черниговский полк, с декабря 1907 года — 17-й гусарский Черниговский полк. Расформирован в 1918 году.